Ritzel est un patronyme porté notamment par :

 Taylor Ritzel (1988-), rameuse américaine ;
 Ulrich Ritzel (1940-), journaliste et écrivain allemand, auteur de roman policier.